Дяків — українське прізвище.

Відомі носії 
 Дяків Арсеній Петрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дяків Василь Григорович — переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2019», заслужений вчитель України
 Дяків Оксана Іванівна (нар. 1969) — українська поетеса, письменниця, журналіст, редактор.
 Дяків Олександр Юрійович (* 1978) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дяків Петро (1879 — близько 1916) — український театральний художник.
 Дяків Ростислав Васильович (нар. 1990) — український футболіст, нападник.
 Дяків Фома (1865, Вербіж — † після 1938) — галицький громадський діяч.

 Дяків — село в Славутському районі Хмельницької області.
 Дяків Острог — назва поселення, розташованого на місці сучасного Богодухова у 1571 році.

Див. також 
 Дьяков
 Дяков

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ів